Racine pode referir-se a:

 Jean Racine - um notório dramaturgo francês.

Localidades 
 Racine (Minnesota) - cidade do estado de Minnesota, nos Estados Unidos da América
 Racine (Ohio) - cidade do estado de Ohio, nos Estados Unidos da América
 Racine (Wisconsin) - cidade do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América

Outros 
 11051 Racine

Desambiguação